Rutishauser ist der Familienname folgender Personen:

 Arthur Rutishauser (* 1965), Schweizer Journalist
 Christian Rutishauser (* 1965), Schweizer Jesuit
 Eliane Rutishauser (* 1963), Schweizer Fotografin und Künstlerin 
 Franziska Rutishauser (* 1962), Schweizer Künstlerin
 Hanna Rutishauser (* 1950), Schweizer Schriftstellerin
 Heinz Rutishauser (1918–1970), Schweizer Mathematiker
 Maria Dutli-Rutishauser (1903–1995), Schweizer Schriftstellerin
 Wilhelm Rutishauser (* 1931), Schweizer Mediziner